Barnim – imię męskie
Imiona książąt Pomorza:
 Barnim I Dobry
 Barnim II
 Barnim III Wielki
 Barnim IV
 Barnim V
 Barnim VI
 Barnim VII
 Barnim VIII
 Barnim IX(XI) Pobożny (Stary)
 Barnim X Młodszy

Nazwy geograficzne:
 Barnim – wieś w województwie zachodniopomorskim
 Barnim – powiat w Niemczech, w kraju związkowym Brandenburgia

Inne
 Barnim (dąb)
 Barnim – książę ?
 
Zobacz też: 
 Barnim-Oderbruch
 Niederbarnim
 Oberbarnim